

Geografia
 Belisario Porras – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama, nel distretto di San Miguelito

Persone
 Baltazar Enrique Porras Cardozo – cardinale e arcivescovo cattolico venezuelano
 Belisario Porras Barahona – politico panamense
 Carlos Emilio Lampe Porras - calciatore boliviano
 Gherland McDonald Porras – calciatore costaricano
 Gonzalo Porras – calciatore uruguaiano
 Jonathan André McDonald Porras - calciatore costaricano
 Jorge Porras – ex calciatore colombiano
 José Francisco Porras – ex calciatore costaricano
 Juan Rafael Mora Porras – politico costaricano
 Marcos Danilo Ureña Porras – calciatore costaricano
 Miguel Porras – ex giocatore di calcio a 5 costaricano
 Rafael Antonio Acevedo Porras – ex ciclista su strada colombiano
 Rafaela Porras y Ayllón – religiosa spagnola
 Raúl Porras Barrenechea – storico, diplomatico e politico peruviano